

Geografia 
 Colombia
 El Paso – comune del dipartimento di Cesar
 Spagna
 El Paso – comune delle Isole Canarie
 Stati Uniti d'America
 El Paso – comunità non incorporata della contea di White, Arkansas
 El Paso – città della contea di Woodford, Illinois
 El Paso – città della contea di El Paso, Texas
 El Paso – città della contea di Pierce, Wisconsin

Altro 
 El Paso Occupato – centro sociale autogestito di Torino (Italia)
 El Paso – film del 1949 diretto da Lewis R. Foster